— японская профессиональная теннисистка; победительница восьми турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Рико в теннисе с семи лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (3)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

 Профиль на сайте JTA 

Теннисисты Японии